Indovina ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Indovina (1932–1972), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Johnny Indovina (* 1957), US-amerikanischer Rockmusiker
 Lorenza Indovina (* 1966), italienische Schauspielerin